Snorri je mužské křestní jméno skandinávského původu. Odvozeno ze staroseverského slova snerra "těžce bojující"  či snúa "sám rychle obrátí".

nositelé
 Snorri Þorbrandsson – postava v islandské sáze Eyrbuggja
 Snorri Hjartarson – islandský básník
 Snorri Thorfinnsson – syn badatele Þorfinnra Karlsefniho a Guðríðr Eiríksdóttir
 Snorri Sturluson – islandský dějepisec básník a politik

Reference 

Mužská jména